Miłków ist der Name folgender Ortschaften:

 eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Bodzechów, siehe Miłków (Bodzechów)
 eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Stary Dzików, siehe Miłków (Stary Dzików)
 eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Siemień, siehe Miłków (Siemień)
 eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Podgórzyn, siehe Miłków (Podgórzyn)

Milkow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Nikolajewitsch Milkow (1918–1996), russisch-sowjetischer Physiogeograph, Landschaftsgeograph und Hochschullehrer